Shirasaki ist der Familienname folgender Personen:

 Ayako Shirasaki (1969–2021), japanische Pianistin, Jazzkomponistin und Musikproduzentin
 Ryōhei Shirasaki (* 1993), japanischer Fußballspieler